Poprád:
 Poprád, város Szlovákiában, a Magas-Tátra alatt
 Poprád, Szlovákiában, a Magas-Tátrában eredő folyó